hrabstwo Brooks (ang. Brooks County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Brooks (ang. Brooks County) w USA, w stanie Teksas